Andrés Alcázar puede referirse a:
 Andrés Alcázar (ca. 1490-ca. 1585), médico español;
 Pedro Andrés del Alcázar (1752-1820), militar chileno de la Guerra de Independencia de Chile.